Maisnil bezeichnet folgende französische Gemeinden:

 Maisnil, Département Pas-de-Calais
 Le Maisnil, Département Nord
 Namps-Maisnil, Département Somme
 Maisnil-lès-Ruitz, Département Pas-de-Calais